Petr Rikoenov (Russisch: Пётр Рикунов, Kovrov, 24 februari 1997) is een Russische wielrenner die enkele seizoenen uitkwam voor Gazprom-RusVelo.

Overwinningen 

2014
 Russisch kampioen op de weg voor junioren
2017
 Russisch kampioen op de weg voor beloften
 Russisch kampioen tijdrijden voor beloften

Resultaten in voornaamste wedstrijden

Ploegen 
2019 –  Gazprom-RusVelo
2020 –  Gazprom-RusVelo
2021 –  Gazprom-RusVelo
2022 –  Gazprom-RusVelo

Russisch wielrenner